Krapa kan syfta på:

Finland 

 Krapa (ö), Satakunta, Raumo,

Nordmakedonien 

 Krapa (ort), Opsjtina Makedonski Brod,